

Automobile 
 Ansaldi, entreprise de construction automobile créée par l’ingénieur italien Michele Ansaldi en 1904.

Patronyme 
Ansaldi est un patronyme attesté en France notamment .

 Alexandre Ansaldi, mystificateur qui réussit à obtenir des voies publiques à ce nom dans plusieurs villes.
 Cristian Daniel Ansaldi (1986-), footballeur argentin. 
 Innocenzo Ansaldi (1734-1816), poète, écrivain, historien de l’art et peintre italien de la période baroque actif au  et au début du  .
 Jean Ansaldi (1934-2010), exégète et théologien protestant français, psychanalyste.  
 Lysa Ansaldi (1976-), chanteuse et comédienne française.

Cinéma 
 Joseph Ansaldi, personnage incarné par Jean Rigaux dans L’Homme aux clés d’or, film français réalisé par Léo Joannon sorti en 1956.

Notes et références 
 .